Blakshøj kan hentyder til flere steder:
 Blakshøj jættestue – er en jættestue i Vendsyssel.
 Blakshøj (højdepunkt) – er et dansk højdepunkt.